Il doppio del torneo di tennis Munich Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Peter Nyborg e Tomas Nydahl che hanno battuto in finale Jaroslav Bulant e Gianluca Pozzi 6-2, 1-6, 7-6.

Teste di serie 

 Nicholas Fulwood /  Cyril Suk (primo turno)
 Patrick Baur /  Patrik Kühnen (quarti di finale)

 George Cosac /  Florin Segărceanu (primo turno)
 David Engel /  Fredrik Nilsson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Munich Challenger 1989